Il doppio del torneo di tennis Ostend Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tim Crichton e Ashley Fisher che hanno battuto in finale Francisco Cabello e Damian Furmanski 6-2, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Paul Rosner /  Jason Weir-Smith (quarti di finale)
 James Greenhalgh /  Cristiano Testa (primo turno)

 Tim Crichton /  Ashley Fisher (Campioni)
 Francisco Cabello /  Damian Furmanski (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 2000